O’Loughlin ist der Familienname folgender Personen:

 Alex O’Loughlin (* 1976), australischer Schauspieler

 David O’Loughlin (* 1978), irischer Radrennfahrer
 Ed O’Loughlin, irischer Journalist und Schriftsteller
 Errol O’Loughlin (* 1984), Fußballspieler aus St. Kitts und Nevis
 Gerald S. O’Loughlin (1921–2015), US-amerikanischer Schauspieler 
 Jennifer O’Loughlin (* 1978), US-amerikanische Sängerin (Sopran)